Мейфэр — область в центральном Лондоне.
  — британский мужской журнал.